Zombie steht für:
 Zombie, Untoter oder Wiedergänger, fiktives (Horror-)Wesen
 in der Philosophie eine Person ohne phänomenales Bewusstsein, siehe Philosophischer Zombie
 Zombie (Cocktail), Mischgetränk aus Rum und Fruchtsaft
 Zombie (Internet), vernetzter Computer unter der Kontrolle eines Crackers

Werktitel:
 Zombie (Film), original Dawn of the Dead, US-amerikanischer Horrorfilm von George A. Romero (1978)
 Zombie (Lied), Lied der irischen Band The Cranberries (1994)

Zombie ist der Familienname folgender Personen:
 Rob Zombie (* 1965), US-amerikanischer Rockmusiker, Regisseur und Comicautor
 Sheri Moon Zombie (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Zombiebank (insolvente Bank)
 Zombieunternehmen (überschuldete Firma)

 Zombies (Begriffsklärung)
 Zombi (Begriffsklärung)